Deusch ist der Familienname folgender Personen: 

 Johann Philipp Deusch (1805–1854), württembergischer Landtagsabgeordneter 
 Karl Deusch (1897–1985), deutscher Politiker (BCSV, CDU)
 Ludwig Deusch (1925–2008), österreichischer Politiker (SPÖ)

Siehe auch:
 Deutsch